MVS (англ. Multiple Virtual Storage, рус. многофункциональное виртуальное хранилище) являлась наиболее часто используемой операционной системой на компьютерах IBM System/370 и System/390. Он был разработан IBM, но не связан с другими мейнфреймовыми операционными системами IBM, например, , VM, .

Впервые выпущена в 1974 году, в дальнейшем несколько раз расширялась за счёт программных продуктов с новыми именами: MVS/SE, MVS/SP, MVS/XA, MVS/ESA. Затем преобразована в OS/390 и, наконец, в z/OS. IBM добавила поддержку UNIX (первоначально называлась OpenEdition MVS) в MVS/SP версии 4.3 и получила сертификаты POSIX и UNIX на нескольких различных уровнях от , X/Open и The Open Group. Само ядро MVS при этом оставалось в основном той же операционной системой и программы, написанные для MVS, работали в z/OS без изменений.

Примечания

Ссылки 
 IBM: z/OS V1R11.0 MVS Manuals
 IBM: z/OS V1R8.0 MVS manuals
 MVS: the operating system that keeps the world going
 MVS… a long history
 Functional structure of IBM virtual storage operating systems Part II: OS/VS2-2 concepts and philosophies by A. L. Scherr

Операционные системы
IBM